Johanna von Hohenzollern ist der Name folgender Personen:

 Johanna von Hohenzollern-Berg (1727–1787), Erbin der Grafschaft Berg und Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen 
 Johanna Franziska von Hohenzollern-Sigmaringen (1765–1790), Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen und Fürstin zu Salm-Kyrburg

Siehe auch:
 Johann von Hohenzollern